Премія «Ігнотус» () — щорічна літературна нагорода, заснована 1991 року Іспанською асоціацією фантастики, наукової-фантастики та жахів (). Прагне бути рівноцінною іспанською версією американської премії «Г'юго». Отримала свою назву від псевдоніма, яким підписував свої твори на початку двадцятого століття Хосе де Алола (). За присудження нагороди голосують члени ГіспаКону (), національного конвенту (з'їзду) наукової-фантастики Іспанії.

Категорії 
 Найкращий роман (з 1991);
 Найкраща повість (з 1995);
 Найкраще оповідання (з 1991 року як найкраща розповідь, а з 1994 — теперішня назва);
 Найкраща збірка (з 2001);
 Найкраща книга есеїв (з 1992 як найкращий нефантастичний твір, а з 1994 — теперішня назва);
 Найкраща стаття (3 1994);
 Найкраща ілюстрація (з 1991);
 Найкраща аудіовізуальна продукція (з 1994);
 Найкращий комікс (з 2003);
 Найкращий поетичний твір (з 1994);
 Найкращий журнал (з 1994);
 Найкращий іноземний роман (з 1994);
 Найкраще іноземне оповідання (з 1994);
 Найкращий вебсайт (з 2001).

2010 року винятково присуджено премію «Ретроігнотус», якої удостоївся роман Хав'єра Редаля та Хуана Мігеля Агілери 1988 року — «Сини вічності» ()

Найкращий роман 

 1991: Ден Сіммонс «Гіперіон» ()
 1992: Тім Пауерс «Гніт її турботи» ()
 1993: Не присуджувалася
 1994: Габріель Бермудес Кастійо «Смертельне вітання» ()
 1995: Хуан Мігель Агілера та Хав'єр Редаль «Прихисток» ()
 1996: Родолфо Мартінес «Котяча усмішка» ()
 1997: Родолфо Мартінес «Нічия земля: Хормунганд» ()
 1998: Хав'єр Негрете «Погляд фурій» ()
 1999: Хуан Мігель Агілера «Божевілля богів» ()
 2000: Родолфо Мартінес «Безодня привертає твій погляд» ()
 2001: Хосе Антоніо Суарез «Нукслум» ()
 2002: Габріель Бермундес Кастійо «Демони у небі» ()
 2003: Карос Ф. Кастросін «П'ять днів тому» ()

 2004: Хав'єр Негрете «Вогняний меч» ()
 2005: Родолфо Мартінес «Сон Червоного Короля» ()
 2006: Фернандо Вакерісо «Танець пітьми» ()
 2007: Рафаель Марін Тречера «Жонглер» ()
 2008: Хав'єр Негрете «Александер Македонський та Орли Риму» ()
 2009: Девід Хассо «День собак» ()
 2010: Едуардо Вакерісо «Остання ніч Гіпатії» ()
 2011: Віктор Конде «Хроніки мультивсесвіту» ()
 2012: Родолфо Мартінес «Люто людські» ()
 2013: Фелікс Х. Пальма «Мапа неба» ()
 2014: Едуардо Вакерісо «Пам'ять пітьми» ()
 2015: Фелікс Х. Пальма «Мапа хаосу» ()
 2016: Гійєм Лопес «Претендент» ()

Найкраща повість 

 1995: Хуан Мігель Агілера та Хав'єр Редал «У бездонній порожнечі» ()
 1996: Хуан Мігель Агілера та Хав'єр Редал «Прокляття» ()
 1997: Родолфо Мартінес «Самотній вершник» ()
 1998: Едуард Гайєго та Гійєм Санчес і Гомес «Нагодуй спраглого» ()
 1999: Даніел Марес «Машина Пимблікота» ()
 2000: Родолфо Мартінес «Це блискавично, це божевільно» ()
 2001: Едуардо Вакерісо «Ракс» ()
 2002: Хуан Мігель Агілера і Рафаель Марін Тречера «Проти часу» ()
 2003: Хав'єр Негрете «Міф про Ера» ()
 2004: Рамон Муньйоз «Імперія» ()

 2005: Хосе Антоніо Котріна «Світанок» ()
 2006: Хоакін Ревуельта «Зрада Юди» ()
 2007: Бернардо Фернандес «Синій гель» ()
 2008: Анхель Падійа «Світ навиворіт» ()
 2009: Серхіо Марс «40 сторіч твоїх роздумів» ()
 2010: Едуардо Гайєро та Гійєм Санчес і Гомес «Урожай кентавра» ()
 2011: Серхіо Марс «Погляд Пегаса» ()
 2012: Девід Хассо «Текстура твоєї шкіри» ()
 2013: Едуардо Вакерісо, Хосе Рамон Васкес та Сантьяго Ексімено «Східний фронт» ()
 2014: Родольфо Мартінес «Детектив» ()
 2015: Хав'єр Негрете «Вартові часу» ()
 2016: Цезар Майоркі «Людська натура» ()

Найкраще оповідання 

 1991: Елія Барсело «Зірка» ()
 1992: Рафаель Марін Тречера «Розрита могила» ()
 1993: Не присуджувалася
 1994: Хав'єр Негрете «Стан сутінок» ()
 1995: Родолфо Мартінес «Замок у повітрі» ()
 1996: Родолфо Мартінес «Робот» ()
 1997: Хуан Мігель Агілера «Ліс із льоду» ()
 1998:Домінго Сантес «Моя наречена, моя дочка» ()
 1999: Цезар Майоркі «П'ятнадцятий рух» ()
 2000: Леон Арсенал «У кузнях марсіан» ()
 2001: Рафаель Марін Тречера «Мармур на пальмі» ()
 2002: Едуардо Гайєго та Гійєм Санчес і Гомес «Фортеця непоборної чистоти» ()
 2003: Сантьяго Ексімено «Орігамі» ()

 2004: Едуардо Вакерісо «Чорні соколи» ()
 2005: Хосе Антоніо Котріна «Мертва дівчина» ()
 2006: Сантьяго Ексімено «Осінні дні» ()
 2007: Рафаель Марін Тречера «Звук каміння» ()
 2008: Альфредо Аламо та Сантьяго Ексімено «Відкриття Слягари» ()
 2009: Роберто Мало «Дощ з крові» ()
 2010: Девід Хассо «Невинні жертви» ()
 2011: Девід Хассо «Вітер забуття» ()
 2012: Серхіо Марс «Мітолітик» ()
 2013: Хосе Рамон Васкес «Нео Токіо блюз» ()
 2014: Тамара Ромеро «Аеропорт кінця світу» ()
 2015: Ніевес Дельгадо «Червоні будинки» ()
 2016: Серхіо Марс «Людиноподібна бістія Біркенау» ()

Найкраща збірка 

 2001: Леон Арсенал «Поцілунок скорпіона та інші історії» ()
 2002: Мігель Барсело «Премія UPC 2000» ()
 2003: Анджей Сапковський «Останнє бажання»
 2004: Анджей Сапковський «Меч призначення»
 2005: Паура — Том 1,VV.AA ()
 2006: Фредерік Браун «Найкраще Фредеріка Брауна» ()
 2007: Грег Іган «Аксіоматика»
 2008: «Премія UPC 2006» ()
 2009: Сантьяго Ексімено «Діти, які граються з ножами» ()

 2010: Хуан Хасінто Муньос Ренхель «Механіка та алхімія» ()
 2011: Серхіо Марс «Погляд Пегаса» ()
 2012: Девід Хассо «Безодні» ()
 2013: «Нова Земля. Антологія сучасної наукової фантастики» ()
 2014: «Нова Земля, Том 2» ()
 2015: «Нова Земля, Том 3» ()
 2016: «За течією Моря Дощів» ()

Найкраща книга есеїв 

 1992: Хав'єр Редаль «Я, Роберт Грейвс» ()
 1993: Не присуджувалася
 1994: Девід Прінгл «Фантастична література: 100 найкращих романів» ()
 1995: Х. Х. Понт та М. Морено «Фізика та наукова фантастика» ()
 1996: Рафаель Марін Тречера «Комікси Марвел» ()
 1997: Джон Клют «Наукова фантастика: Ілюстрована енциклопедія» ()
 1998: Карлос Кідонча та Педро Гарсія Більбао «Велика сага Азнар» ()
 1999: Пабло Герранс «У напрямку вічності» ()
 2000: Луїз Гонсалес Байсолі «Мова ельфів» ()
 2001: Мікель Борсело «Парадокси: Наука у науковій фантастиці» ()
 2002: «Сто найкращих науково-фантастичних романів XX століття» ()
 2003: «Іспанська наукова фантастика» ()
 2004: «Путівник по науковій фантастиці та фентезі Іспанії» ()

 2005: Пілар Педраса «Спектр» ()
 2006: Пабло Капана «Ідіос Космос» ()
 2007: Серхіо Гот вел Гартман «Всесвіт наукової фанатстики» ()
 2008: Альфонсо Морело «Телевізійна фантастика» ()
 2009: «Від фейлетону до книг з м'якою обкладинкою: 50 років популярних іспанських романів (1900—1950)» ()
 2010: Рафаель Марін Тречера «Х з Хранителів» ()
 2011: Фернандо Анхел Морено «Теорія наукової фантастики» ()
 2012: «Бігун по лезу. Те, що не розумів Декард» ()
 2013: Родольфо Мартінес «Наукова фантастика Ісаака Азімова» ()
 2014: Серхіо Марс «100 фантастичних творів журналу Rescepto» ()
 2016: «Я — більше ніж серія» ()

Найкраща стаття 

 1994: Домінго Сантос «Анонімний злочинець» ()
 1995: Аугусто Урібе «Полковник Ігнотус» ()
 1996: Аугусто Урібе «Капітан Сиріус» ()
 1997: Едуардо Гайєго та Хав'єр Редаль «Сон Дарвіна… наукова фантастика та еволюція»
 1998: Аугустін Хаурегізар «Перший етап ГіспаКонів» ()
 1999: Хуліан Діез «Збірки НФ» ()
 2000: Стівен Бекстер «Усі закордоном до Ескатону!» ()
 2001: Хуан Мануель Сантьяго «Бестере! Бестере!» () Крістобаль Перес-Кастехон «Подорож до зірок: Зорельоти у НФ» ()
 2002: Хосе Карлос Канальда «Еротизм у жорстких романах» ()
 2003: Крістобаль Перес-Кастехон «Грім серед зірок» ()
 2004: Крістобаль Перес-Кастехон «Коли дмуть вітри змін» ()
 2005: Альфонсо Морело «Альтернативна історія в іспанській літературі» ()
 2006: Альфонсо Морело «Марсіанські хроніки» ()

 2007: Альфонсо Морело «Наукова фантастика? Що це?» ()
 2008: Габріелла Камбелл «Релятивістична германевтика» ()
 2009: Маріо Морено Кортіна «Боги-астронавти у науковій фантастиці» ()
 2010: Альфонсо Морела «Історія, якої не було; про „Чотири сторіччя доброго правління“ та інші твори Ніло Марії Фабри» ()
 2011: Альфонсо Морело «Радіороман у жанрі іспанської наукової фантастики: Історії для того, щоб уявляти» ()
 2012: Ігнаціо Ійаррегі «Гігамеш? Звідки..?» ()
 2013: Фернандо Анхель Морено «Наукова фантастика іспанською» ()
 2014: Маріано Віярреаль «Іспанська наукова фантастика» ()
 2015: Еліас Ф. Комбарро «20 авторів розповідей у жанрі наукової фантастики» ()
 2016: Крістіна Хурадо «Антології наукової фантастика в Іспанії» ()

Посилання 
 Science Fiction Awards Database: Ignotus Awards

Ігнотус
Ігнотус
Засновані в Іспанії 1991